Jointmix kan verwijzen naar een van twee zaken:
Een kruidenmengsel ter vervanging van tabak, cannabis of beide in joints.
De chemische samenstelling van een soort beton.